

Patronyme

Pierre-Sébastien Laurentie (1793-1876) journaliste, écrivain catholique et légitimiste de la Restauration
François Laurentie (1874-1915), petit-fils du précédent, historien
Henri Laurentie (1901-1984), neveu du précédent et arrière-petit-fils du premier, fonctionnaire de l'administration coloniale et de l'ONU, résistant, Compagnon de la Libération

Autres
Laurentia ou Laurentie est un paléocontinent connu sous le nom de craton nord-américain.

La Laurentie était le nom que portait le pays du Québec dans plusieurs projets indépendantistes pré-1960, ainsi que dans certains ouvrages non-politiques. (Dans d'autres contextes, "laurentien" peut référer directement au fleuve Saint-Laurent, et alors le nom "Laurentie" n'est pas utilisé dans ces cas.)
Alliance laurentienne
Flore laurentienne
Laurentie, film de Mathieu Denis et Simon Lavoie (2011)
« Sois fidèle à ta Laurentie », le nom du tome 5 de La Vie littéraire au Québec.
Revue Laurentie (voir Alliance laurentienne)
Royaume fictif dans Rhapsodie royale

Variante
 Jean Laurenti
 Étang de Laurenti